Кубок Хорватии по футболу 1997/98 года () — 7-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика на rsssf.com 

1997/1998
Спорт в Хорватии в 1997 году
Спорт в Хорватии в 1998 году
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году